Alphonsus steht für:

 Alphonsus (Mondkrater), ein Mondkrater
 männlicher Vorname, siehe Alfons #Alphonsus

Alphonsus ist der Familienname folgender Personen:

 Aniekeme Alphonsus (* 1999), nigerianische Sprinterin
 João Alphonsus (1901–1944), eigentlich João Alphonsus de Guimaraens, brasilianischer Jurist, Journalist und Autor
 Joy Alphonsus (* 1987), nigerianische Schauspielerin